Bensley steht für:

 Bensley (Priel), einen Priel im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer 

Bensley ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Arthur Bensley (1875–1934), kanadischer Zoologe
 Robert Bensley (18. Jahrhundert), englischer Schauspieler
 Thomas Bensley (1750–1835), Londoner Drucker und Verleger
 Todd Bensley (* 1960), US-amerikanischer Sportschütze

Siehe auch:
 Mount Bensley, Berg im ostantarktischen Mac-Robertson-Land